Ženská dvouhra China Open 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do singlové soutěže pekingského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šedesát hráček. Z dvoukolové kvalifikace se do hlavní soutěže probojovalo deset tenistek. Obhájkyní titulu byla francouzská hráčka Caroline Garciaová, kterou ve třetím kole vyřadila běloruská světová šestnáctka Aryna Sabalenková.

Semifinalistky wuchanského turnaje Wuhan Open 2018, hraného v týdnu před pekingskou událostí – Aryna Sabalenková, Anett Kontaveitová a Wang Čchiang, obdržely volný los do druhého kola. Čtvrtá z nich, Ashleigh Bartyová, se z turnaje odhlásila.

Vítězkou se stala dánská světová dvojka Caroline Wozniacká, jež ve finále zdolala dvacátou hráčku žebříčku Anastasiji Sevastovovou z Lotyška po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. 28letá Dánka navýšila aktivní vzájemnou bilanci zápasů na 6–0. V probíhající sezóně si připsala po triumfech na Australian Open a Nature Valley International třetí turnajové vítězství, které představovalo jubilejní třicátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Na China Open navázala na trofej z roku 2010.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

China Open 2018